Schanzenpark steht für:

 Beutlerpark in Dresden, offizieller Name von 1913 bis 1926
 Sternschanzenpark in Hamburg, umgangssprachlich